Chato - algo relacionado à chatice;
 Chato - um parasita conhecido como piolho-da-púbis;
 Algo plano.

Ou ainda: 
 Chatô - Assis Chateaubriand

Desambiguação